DQ est un code qui signifie :
 
 
 Dairy Queen, une chaîne de restauration rapide américaine.